Mischina ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Wiktorowna Mischina (* 2001), russische Eiskunstläuferin
 Darja Wladimirowna Mischina (* 1993), russische Tennisspielerin 
 Tatjana Nikolajewna Mischina (* 1954), russische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Mishina